Sloveens voetbalelftal (mannen)
 Sloveens voetbalelftal (vrouwen)
 Sloveens voetbalelftal onder 21 (mannen)